Місячний сарос 116 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 11 березня 993 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 14 травня 2291, коли Місяць останній раз торкнеться її північного краю. Серія містить 73 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1298 років.

Серія містить 27 повних затемнень від 21 вересня 1317 до 11 липня 1786, 9 часткових перед повними від 16 червня 1155 до 11 вересня 1299 і 8 часткових після повних від 22 липня 1804 до 7 жовтня 1930.

Попереднім у серії було півтіньове затемнення 20 листопада 2002 і наступним буде також півтіньове — 30 листопада 2020.

Найдовшим у серії повним затемненням було 40-е, яке відбулось 16 травня 1696 і тривало 102,7 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 116 

Місячні сароси